San Juan Nepomuceno steht für:

 San Juan Nepomuceno, spanischer Name von Johannes Nepomuk (um 1350–1393), böhmischer Priester und Märtyrer

geographische Objekte:
 San Juan Nepomuceno (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Bolívar, Kolumbien
 San Juan Nepomuceno (Paraguay), Distrikt im Departamento Caazapá, Paraguay
 San Juan Nepomuceno (Jesuitenreduktion), Jesuitenreduktion und Kirche im Chaco 

Sonstiges:
 San Juan Nepomuceno (Schiff), Schiff der spanischen Flotte